Кладари могу да буду:

 Кладари (Добој), насеље у општини Добој, Република Српска, БиХ
 Кладари (Суња), насеље у општини Суња, Република Хрватска
 Кладари Горњи, насеље у општини Модрича, Република Српска, БиХ
 Кладари Доњи, насеље у општини Модрича, Република Српска, БиХ
 Горњи Кладари, насеље у општини Србац, Република Српска, БиХ
 Доњи Кладари, насеље у општини Србац, Република Српска, БиХ